Зальция (Салча) Ландман урожденная Пассвег (, ), 18 ноября 1911, Жолква, Австро-Венгрия — 16 мая 2002, Санкт-Галлен, Швейцария) — швейцарская писательница и  еврейского происхождения, одна из основателей международного ПЕН-клуба в Лихтенштейне.

Биография 
Родилась в семье торговца. С 1914 года жила с родителями в Санкт-Галлене в Швейцарии. Училась в гуманитарной гимназии. Изучала право, философию, психологию и историю искусств в Женеве, Берлине, Цюрихе, Париже и Базеле

Ученица философа Николая Гартмана и Германа Шмаленбаха.

В 1939 году защитила в университете Цюриха докторскую диссертацию в области феноменологии и онтологии. В том же году она вышла замуж за философа Михаэля Ландмана.

В 1950 году у супругов родился сын Валентин Ландман, писатель и юрист.

В 1960 году вышла первая книга С. Ландман «Der Jüdische Witz» («Еврейский юмор»), которая стала бестселлером и была переведена на многие языки. Автор нескольких книг о своей родине («Воспоминания Галиции», 1983, «Моя Галиция», 1995). Критически исследовала идентичность и восточно-еврейский культурный мир («Идиш», 1962, «Евреи как раса», 1967). Издала несколько кулинарных книг («Перченая и соленая», 1965, «Кошерные деликатесы», 2000 и др.).

В 1978 году вместе с девятнадцатью коллегами-писателями участвовала в создаии Лихтенштейнского центра Международного ПЕН-клуба.

Избранные публикации 
 Phänomenologie und Ontologie. Husserl, Scheler, Heidegger. Heitz, Leipzig 1939 (Dissertation, als «Salcia Passweg»)
 Der jüdische Witz. Soziologie und Sammlung. Geleitwort von Carlo Schmid. Walter, Olten 1960; 14. überarb. A. Patmos, Düsseldorf 2006, ISBN 3-491-45039-X.
 Jiddisch, das Abenteuer einer Sprache. Walter, Olten 1962; Ullstein, Frankfurt am Main 1992, ISBN 3-548-34994-3.
 Jüdische Witze. Ausgewählt und eingeleitet von Salcia Landmann. Walter, Olten 1962.
 erweiterte Taschenbuchausgabe: dtv, München 2007, ISBN 978-3-423-21017-1.
 Koschere Kostproben. Rezepte aus Alt-Österreich für Feinschmecker. Müller, Rüschlikon 1964.
 Neuausgabe als: Die koschere Küche. Heyne, München 1976, ISBN 3-453-40181-6.
 Neuausgabe als: Bittermandel und Rosinen. Geschichten und Rezepte. Herbig, München 1984, ISBN 3-7766-1306-8.
 Neuausgabe als: Die jüdische Küche. Rezepte und Geschichten. Kosmos, Stuttgart 2006, ISBN 3-440-10859-7.
 Gepfeffert und gesalzen. Gericht über Gerichte. Ein streitbares Kochbrevier. Walter, Olten 1965.
 Jüdische Anekdoten und Sprichwörter. Jiddisch und deutsch. Ausgewählt und übertragen von Salcia Landmann. DTV, München 1965.
 Neuausgabe als: Jüdische Anekdoten. Nachwort von Valentin Landmann. Huber, Frauenfeld 2011, ISBN 978-3-7193-1569-6.
 Die Juden als Rasse. Das Volk unter den Völkern. Walter, Olten 1967.
 Neu durchgesehene Ausgabe als: Wer sind die Juden? Geschichte und Anthropologie eines Volkes. dtv, München 1973, ISBN 3-423-00913-6.
 Jüdische Weisheit aus drei Jahrtausenden. Ausgewählt und ins Deutsche übertragen von Salcia Landmann. dtv, München 1968; Anaconda, Köln 2010, ISBN 978-3-86647-463-5.
 West-östlicher Küchen-Divan. Steingrüben, Stuttgart 1968.
 Die echte polnische Küche. Steingrüben, Stuttgart 1970.
 Neues von Salcia Landmann. Jüdischer Witz. Herbig, München 1972, ISBN 3-7766-0600-2.
 Der ewige Jude. Piper, München 1974, ISBN 3-492-00397-4.
 Erzählte Bilderbogen aus Ostgalizien. Ehrenwirth, München 1975.
 2. Auflage. als: Erinnerungen an Galizien. Limes, Wiesbaden 1983, ISBN 3-8090-2208-X.
 Neu durchgesehene und erweiterte Ausgabe als: Mein Galizien. Das Land hinter den Karpaten. Herbig, München 1995, ISBN 3-7766-1921-X.
 Jüdische Witze. Nachlese 1960—1976. dtv, München 1977, ISBN 3-423-01281-1.
 Marxismus und Sauerkirschen. Streitbare Zeitbetrachtungen. Limes, Wiesbaden 1979, ISBN 3-8090-2154-7.
 Jugendunruhen. Ursachen und Folgen. Schweizerzeit, Flaach 1983, ISBN 3-907983-01-7.
 Frucht- und Blütensäfte. Mein Sirup-Brevier. Herbig, München 1985, ISBN 3-7766-1366-1.
 Jesus und die Juden oder die Folgen einer Verstrickung. Herbig, München 1987; Ullstein, Berlin 1996, ISBN 3-548-34597-2.
 Aktualisierte und erweiterte Ausgabe: Ullstein, Berlin 1989, ISBN 3-548-34597-2.
 Jesus starb nicht in Kaschmir. Ohne Kreuzestod kein Christentum. Herbig, München 1996, ISBN 3-7766-1963-5.
 Als sie noch lachten. Das war der jüdische Witz. Herbig, München 1997, ISBN 3-7766-1975-9.
 Die klassischen Witze der Juden. Verschollenes und Allerneuestes. Ullstein, Berlin 1997, ISBN 3-548-24051-8.
 Wenn es bitter ist, ist es koscher. Benziger, Zürich 2001, ISBN 3-545-20214-3.
 Am Sabbat ging Moishe zum Rebbe. Benziger, Zürich 2002, ISBN 3-545-20209-7.

Примечания

Ссылки 
 SalciaLandmann

Еврейские писатели
Доктора наук
Члены ПЕН-клуба
Писательницы Швейцарии
Авторы книг по кулинарии
Мемуаристы Швейцарии